Dicyemennea är ett släkte av djur som beskrevs av Charles Otis Whitman 1883?. Dicyemennea ingår i familjen Dicyemidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dicyemennea (släkte)
Dicyemennea